Die 1. Amateurliga Nordbaden 1973/74 war die 24. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der Karlsruher FV. Durch die Einführung der zweigeteilten 2. Fußball-Bundesliga gab es in dieser Saison keine Aufsteiger aus der 1. Amateurliga. Der VfB Bretten, der VfR Pforzheim und Germania Friedrichstal mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1974/75 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger Alemannia Eggenstein, Germania-Union Pforzheim und die SpVgg Neckarelz.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1973/74 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1973/74 auf ASC-Neuenheim.de

1973
Fußballsaison 1973/74